Оскольская ГЭС, до 2016 Краснооскольская ГЭС — малая ГЭС на реке Оскол, левый приток Северского Донца (бассейн Дона). 

Единственная малая ГЭС на территории Харьковской области. Расположена в Изюмском районе. 

Приплотинного типа. Пущена в 1958 году. Мощность ГЭС — 3680 кВт (2 гидроагрегата по 1 840 кВт), среднегодовая выработка — около 20 млн. кВт.ч.. По другим данным  среднегодовая выработка составляет 15 млн. квт.ч. Численность персонала станции 20 человек. Электроэнергия, вырабатываемая станцией используется для нужд близлежащих сел Изюмского района.

Примечания

Ссылки 
http://korrdon.info/events/22273-kompanija-voda-donbassa-zajjmetsja.html 

Гидроэлектростанции Украины
Предприятия Харьковской области
Красный Оскол